Hydnora är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Hydnora ingår i familjen Hydnoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pepparordningen
Hydnora